Rumba Estéreo, también denominada solamente Rumba, es una estación de radio colombiana, propiedad de la cadena RCN Radio. Su programación se basa en diferentes géneros tropicales como Salsa, Merengue, Vallenato, entre otros.

Historia

Bogotá 

La radio fue lanzada originalmente en 1987 en Bogotá en la frecuencia 94.9 FM luego de que RCN Radio adquiriera la emisora juvenil anglo Stereo 1-95, con géneros de salsa, merengue y vallenato. Sus programas eran "Buenos días de Rumba", "la Rockola", "la hora colombiana", "Rumba vallenata", "Rumba con estilo", " Rumba corrida", "Las 15 rumberas de la semana" y "Rumba y goles". En 1995 cambió su nombre por Rumba Digital Stereo al ser la primera emisora tropical del país cuya programación es digitalmente automatizada, La emisora desapareció por poco tiempo en 1996 para dar paso a la propuesta de Julio Sánchez Cristo denominada La FM aunque aun la emisora continuaba emitiéndose únicamente desde Bogotá por satélite a las demás ciudades del país, para reaparecer en 1998 en la frecuencia 105.4 FM regresando el nombre de Rumba Stereo con su eslogan "Tan Latina como tu Sangre" con  programas como "los clásicos rumberos", "la rumba me llama", "los pares rumberos", "el trancón del mediodía", "noches de rumba", "rumba manía", "rumba corrida" y "rumba y goles"; continua con su formato de música tropical. En el 2003 con la llegada de J Fernando Quintero como director la programación de la emisora se reformateo a la formula de Salsa y Reguetón género que incursionaba en el país el cual cambio el slogan de la emisora como "Nuestra Rumba", dicho formato alcanzó un gran éxito en sintonía, Desde 2005 hasta agosto de 2012, Rumba Estéreo se enfocó en el género llamado Urbano como reguetón, rap y trap latino, luego de que el RCN Radio creara un sistema dedicado exclusivamente al género de la Salsa que se denomina El Sol en la frecuencia 104.4 FM, Durante estos años fue una de las emisoras más escuchadas y exitosas en el público juvenil por encima de reconocidas como Tropicana y Los 40 principales de la cadena radial competidora. Tuvieron su mayor auge bajo la frase "reggaetón se escribe con R con R de Rumba" la cual se convirtió en un gran referente en los adolescentes. El 8 de agosto de 2012, Rumba Estéreo Bogotá cambió su programación para emitir solamente música salsa, bajo la dirección de J Fernando Quintero, quien renuncia en 2015 por decisión de RCN Radio. Posterior a este año y por algunos meses, la emisora volvió a manejar el formato crossover hasta que en agosto de 2017, la marca Rumba es sacada del aire en la capital y reemplazada por la emisora El Sol, especializada en el género salsa en las ciudades de Cali, Medellín y Tuluá. En Cali, Rumba Stereo cambió de frecuencia pasando de 97.5 (que ocupa actualmente El Sol) a 98.0, desaparece del dial 98.0 FM para ser reemplazada por Radio Fantástica a finales de 2020 y finalmente en Barranquilla desaparece del dial 99.1 FM para ser reemplazada por El Sol el 18 de noviembre del 2022. Actualmente se mantiene en ciudades intermedias y municipios donde Rumba cuenta con importante acogida como Santa Marta o San Andrés Islas.

Tuluá 

El 30 de septiembre de 2007, Rumba Estéreo 96.1 FM dejó de emitir para dar paso a la emisora de salsa El Sol.

Ibagué 

Rumba Estéreo 88.3 FM dejó de emitir el 31 de julio de 2008 para dar paso a Radio Uno.

Girardot 

Rumba Estéreo 89.3 FM cerró el 16 de abril de 2011 y fue reemplazado por La Mega.

Región Caribe 

Rumba Estéreo está disponible en Santa Marta (106.9 FM), Riohacha (93.7 FM), Lorica/Sincelejo (91.7 FM) y Montería (transmitiendo desde Planeta Rica) (97.5 FM). En 2014, la radio fue relanzada en la Región Caribe con la emisión de los partidos del Mundial de Fútbol Brasil 2014, además de constituir una subcadena que RCN ha denominado Sistema Rumba Estéreo del Caribe, donde se conectan las emisoras para la transmisión de eventos deportivos o de interés general.

Cali 

La emisora Rumba Stereo (Urbana) desde el 15 de julio de 2017 cambió al dial 98.0 FM que lo ocupaba El Sol y esta pasó a 97.5 FM. Era dirigida por Carlos Prieto, y desde el 15 de septiembre del 2018 pasó de ser Urbana a ser la emisora super crossover del suroccidente colombiano. Desde el 18 de agosto de 2020 Rumba Stereo desaparece para darle paso al sistema Radio Fantástica en los 98.0 FM. el 2 de enero de 2023, Radio Fantástica fue reemplazada por RCN Radio.

Medellín 

Rumba Esteréo 106.3 FM dejó de emitir el 1 de noviembre de 2017 por la reestructuración de RCN Radio, ya que la organización había alquilado la frecuencia usada por la radio, junto con la frecuencia 89.9 FM, que le pertenecían a Kokoricolor.

Valledupar 

Rumba Estéreo 100.7 FM dejó de emitir el 30 de noviembre de 2017 y fue reemplazada por Radio Uno.

Cartagena 

Rumba Estéreo 102.5 FM dejó de emitir del aire el 30 de abril de 2017 fue reemplazada por Radio Uno. A partir del 11 de mayo de 2019 regresa Rumba Estéreo en la misma frecuencia, reemplazando a Radio Uno y el 25 de febrero de 2023 Rumba Estereo 102.5 FM fue reemplazada por la emisora El Sol.

Barrancabermeja 

El 1 de abril de 2018, Rumba Stereo 89.7 FM fue reemplazada por Amor Estéreo .

Barbosa, Santander 

Rumba Stereo 98.2 FM dejó de emitir el 31 de agosto de 2018, para dar paso a Radio Uno.

Bucaramanga 

El 30 de octubre de 2020, Rumba Stereo 103.7 FM fue reemplazada por la emisora El Sol.

Barranquilla 

El 18 de noviembre de 2022, Rumba Stereo 99.1 FM fue reemplazada por la emisora El Sol.

Frecuencias 
 Caucasia: 91.3 FM HJG35
 Ipiales: 104.7 FM HJN73
 Lorica/Sincelejo: 91.7 FM HJB56
 Ocaña: 100.3 FM HJWI
 Planeta Rica (Montería): 97.5 FM HJB75
 Riohacha: 93.7 FM HJVF
 San Andrés: 100.5 FM HJN25
 Santa Marta: 106.9 FM HJM96
 Tumaco: 91.1 FM HJB43

Enlaces externos 
 
 Web Principal de la Emisora

Emisoras de radio de Colombia
Cadena RCN
Organización Ardila Lülle